Кайдановський Олександр Леонідович (1946—1995) — радянський і російський актор, кінорежисер, сценарист, педагог. Заслужений діяч мистецтв РФ.

 4467 Кайдановський — астероїд головного поясу.